Eric Daels, Belgisch voetballer en voetbaltrainer
 Frans Daels, Belgisch arts, politicus en bestuurder

Nederlandse of Vlaamse achternaam